Commerçon ist der Familienname folgender Personen:
 Philibert Commerçon (1727–1773), französischer Naturforscher
 Markus Commercon (1963–1996), deutscher Autor
 Ulrich Commerçon (* 1968), deutscher Politiker